Цырен Владимирович Цыренжапов — сотрудник Министерства внутренних дел Российской Федерации, лейтенант милиции, погиб при исполнении служебных обязанностей при задержании особо опасных вооружённых преступников, кавалер ордена Мужества (посмертно).

Биография 
Цырен Владимирович Цыренжапов родился 8 февраля 1984 года в селе Могойтуй (ныне — Агинский Бурятский округ Забайкальского края, в то время — Читинской области). В 2001 году окончил среднюю школу в родном селе, после чего уехал в Читу. Продолжил образование в Читинской специальной средней школе милиции Министерства внутренних дел Российской Федерации. В 2003 году завершил обучение, после чего был направлен в город Могочу на должность оперуполномоченного Отделения уголовного розыска Могочинского районного отдела внутренних дел.

В ночь с 14 на 15 марта 2005 года на пограничной заставе «Амурская», расположенной на территории Могочинского района, группа солдат-срочников второго года службы завладела огнестрельным оружием и большим запасом боеприпасов. Расстреляв двух офицеров-пограничников — командира заставы старшего лейтенанта Дениса Мармылёва и его заместителя старшего лейтенанта Вячеслава Марченко, а также сотрудника Федеральной службы безопасности России капитана Александра Курочкина, они дезертировали с заставы и скрылись на автомашине «УАЗ-469». Как сообщалось впоследствии, данные офицеры проводили в отношении данных военнослужащих следственные действия, имея основания подозревать их в неуставных взаимоотношениях с солдатами первого года службы. Информация об этом поступил в райотдел милиции рано утром. Группа милиционеров во главе с подполковником милиции Виктором Маловым, в которую входил и оперуполномоченный угрозыска, лейтенант милиции Цырен Цыренжапов, на автомашине «Нива» выехала в направлении реки Шилки, куда, предположительно, двигались дезертиры-убийцы. Преступники были обнаружены на лесной дороге приблизительно в шестнадцати километрах от посёлка Таптугары Могочинского района.

Завидев преследователей, дезертиры на своей машине протаранили «Ниву» милиционеров, а затем открыли по ним огонь из похищенных автоматов. Цыренжапов, будучи раненым, сумел выбраться из машины и вёл огонь из табельного оружия, пока не был убит. Погибли и его товарищи — старший лейтенант милиции Игорь Крупа и подполковник милиции Виктор Малов. Однако, пожертвовав собственными жизнями, они сумели вывести из строя транспорт преступников, не дав им возможности скрыться. Вскоре дезертиры были блокированы в лесу другими группами милиционеров. Один из них — Александр Екимов — застрелился при попытке задержания, все прочие были захвачены и предстали перед судом. Бывшие пограничники были признаны виновными в совершении 6 убийств, один из них — Дмитрий Марченко — был приговорён к пожизненному лишению свободы, Альберт Юзеев и Руслан Тюрин получили соответственно по 20 и 10 лет лишения свободы.

Похоронен на кладбище в посёлке Могойтуй Забайкальского края.

Указом Президента Российской Федерации лейтенант милиции Цырен Владимирович Цыренжапов посмертно был удостоен ордена Мужества.

Память 
 В честь Цыренжапова названа улица в его родном посёлке Могойтуй.
 Навечно зачислен в списки личного состава ОВД Могочинского района.

Примечания 

Лейтенанты милиции (Россия)
Похороненные в Забайкальском крае